Kroz Istru (Tour d’Istrie)

Utrku je pokrenuo Edoardo Rajković kao međunarodnu juniorsku etapnu utrku. Pokrenuta je godinu nakon utrke "Slobodna Istra". 2012. utrka je dobila dodatni naziv "Memorijal Edi Rajković". S preko 50 izdanja najdugovječnija je biciklistička utrka na području Hrvatske. Također je jedina hrvatska cestovna utrka koja je bila dio nekog UCI svjetskog kupa, u ovom slučaju juniorskog. 

Neka izdanja bile su najjače utrke juniorskog UCI kalendara izuzev Svjetskog juniorskog i Europskog juniorskog prvenstva po broju vozača koji su završili u top 50 vozača cestovne utrke ili top 30 vozača kronometra Svjetskog juniorskog prvenstva. Primjer takve sezone je 2012. gdje je nastupio čak 31 takav vozač.

Prema nekim izvorima od 2011. utrka se naziva Po Istri. Navodi se da je ta utrka nasljednica utrke Kroz Istru te da je 2011. održano prvo izdanje te "nove" utrke.

Izdanja
U kalendar Juniorskog Svjetskog Kupa utrka je uključena 2003. U kalendar Kupa nacija uvrštena je 2008. 

Kazalo

Majice:
vodeći u ukupnom poretku - žuta (2013., '14.)
vodeći po bodovima - crvena (2013.)
vodeći u prolasku brdskim ciljevima - zelena (2009.) plava (2013., '14.)
vodeći u prolasku prolaznim ciljevima - zelena (2013., '14.)
spriter - bijela (2009.)
najbolji mladi vozač - bijela (2013., '14.)

Kazalo:
* +1/+2 označava da je utrka imala kratke "etape" (prolog)
** Navodi se samo ako se nije radilo o ukupnom pobjedniku.

Ostalo
Utrka Slobodna Istra

Vidi
 Istarsko proljeće
 Hrvatski biciklistički savez

Izvori

Vanjske poveznice 

Međunarodna biciklistička natjecanja u Hrvatskoj
Istra
Svjetska biciklistička natjecanja